L'International football cup 1964-1965 est la  de l'International football cup. Elle est disputée par 44 clubs européens. 

La compétition voit la victoire du Polonia Bytom.

Phase de groupes 
Les équipes sont réparties dans 11 groupes de 4 clubs. Chaque groupe se dispute sous la forme d'un championnat avec rencontres aller-retour. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale.

Région Ouest

Groupe A1 

|}

Groupe A2 

|}

Groupe A3 

|}

Groupe A4 

|}

Région Est

Groupe B1 

|}

Groupe B2 

|}

Groupe B3 

|}

Groupe B4 

|}

Groupes mixtes

Groupe C1 

|}

Groupe C2 

|}

Groupe C3 

|}

Phase à élimination directe 

La finale se déroule en deux rencontres aller-retour et voit la victoire du Polonia Bytom.

Les premiers des onze groupes sont qualifiés pour la phase à élimination directe. Six vainqueurs de groupe participent à un premier tour et cinq en sont exempts. Le DWS Amsterdam et le Malmö FF font partie des équipes directement qualifiées pour les quarts de finale pour leur permettre de disputer le premier tour de la Coupe des clubs champions européens 1964-1965, l'UEFA interdisant dès cette saison à toute équipe disputant une compétition UEFA de jouer parallèlement l'International football cup.

Malmö FF s'incline au premier tour de la Coupe des clubs champions et peut donc réintégrer l'International football cup au stade des quarts de finale. En revanche le DWS Amsterdam reste en course en Coupe des clubs champions et doit donc quitter l'International football cup, ce dont profite le RFC de Liège pour intégrer directement les demi-finales de la compétition.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1964-1965
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1964-1965
 Coupe des villes de foires 1964-1965

Liens externes 
 Intertoto Cup 1964/65, sur rsssf.com
 Intertoto Cup 1964/65, sur mogiel.net

International football cup
Football en 1964
Football en 1965
Football M4